Херфорд:

 Херфорд — город в Германии, районный центр, ганзейский город, расположен в земле Северный Рейн-Вестфалия.
 Херфорд — район в Германии. Центр района — город Херфорд. Район входит в землю Северный Рейн-Вестфалия.
 Херфорд — город в Техасе, США.
  — шотландский оперный певец.
 Херфорд — германский футбольный клуб из города Херфорд в земле Северный Рейн-Вестфалия.

См. также 
 Херефорд (значения)